Сюза́нна Рома́новна Ста́ник (; род. 27 сентября 1954 года, Львов, УССР) — украинский государственный деятель, дипломат, юрист. Кандидат юридических наук (2000).

Министр по делам семьи и молодёжи Украины (1996—1997), министр юстиции Украины (1997—2002). Постоянный представитель Украины при Совете Европы (2001—2003). Чрезвычайный и полномочный посол в Швейцарской Конфедерации (2003—2004). Судья Конституционного суда Украины (2004—2007). Заслуженный юрист Украины (1998).

Биография 
Родилась во Львове. В 1977 году с отличием окончила юридический факультет Львовского государственного университета имени Ивана Франка. В 1990-м — Одесский институт политологии и социологии.

Трудовую деятельность начала в 1978 году.
В 1978—2002 годах занимала ответственные должности в органах исполнительной власти сначала Львовской области, затем Кабинета Министров Украины.

В июне 2002 года присвоен ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

25 марта 2004-го назначена судьей Конституционного Суда Украины.

Награды 
 Орден «За заслуги» III степени (2004)
 Орден княгини Ольги III степени (1998)
 Командор ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (1998, Литва)
 Большой крест ордена Заслуг (16 апреля 1998 года, Португалия)
 Гранд-офицер ордена Освободителя Сан-Мартина (11 декабря 1998 года, Аргентина).
 Заслуженный юрист Украины (1998)
 Грамота Верховной Рады Украины (2006).

Примечания

Литература 
 В. П. Горбатенко. [leksika.com.ua/16470413/legal/stanik Станік Сюзанна Романівна] // Юридична енциклопедія : у 6 т. / Ю. С. Шемшученко. — К.: Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2003. — Т. 5 : П — С. — 736 с. — ISBN 966-7492-05-2.

Ссылки 
 Станик Сюзанна Романовна. Биография

Министры Украины по делам семьи, молодёжи и спорта
Министры юстиции Украины
Судьи Конституционного суда Украины
Дипломаты Украины
Представители Украины в Совете Европы
Послы Украины в Швейцарии
Женщины-политики Украины
Второе правительство Лазаренко